Dominika Cibulková era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Heather Watson.

In finale Karolína Plíšková ha sconfitto Caroline Wozniacki con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (campionessa)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Johanna Konta (semifinale, ritirata)
  Caroline Wozniacki (finale)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)

  Kristina Mladenovic (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Elena Vesnina (terzo turno)
  Petra Kvitová (ritirata)
  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
  Timea Bacsinszky (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)

Wildcard 

  Naomi Broady (primo turno)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Angelique Kerber (quarti di finale)

<li> Petra Kvitová (ritirata)
<li> Heather Watson (semifinale)

Qualificate 

  Lara Arruabarrena (terzo turno)
  Mona Barthel (secondo turno)
  Duan Yingying (secondo turno)

<li> Hsieh Su-wei (primo turno)
<li> Varvara Lepchenko (primo turno)
<li> Francesca Schiavone (primo turno)

Lucky loser 

  Verónica Cepede Royg (secondo turno)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Lauren Davis (terzo turno)

<li> Kristína Kučová (primo turno)
<li> Risa Ozaki (primo turno)
<li> Cvetana Pironkova (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2017